«Кто я для тебя?» (, Hum Aapke Hain Koun...!) — болливудская мелодрама Сураджа Барджатии, вышедшая в прокат в Индии 5 августа 1994 года. Адаптация фильма Nadiya Ke Paar (1982).

Самый успешный фильм 1990-х годов в Индии, он был классифицирован как All Time Blockbuster и являлся вторым по величине кассовых сборов за всю историю индийского кино, уступая лишь фильму «Месть и закон» (Sholay, 1975).

Описание 
Прем (Салман Хан) и Раджеш в детстве остались без родителей и выросли в доме своего дяди, крупного бизнесмена Кайлашната. Раджеш пошёл по его стопам и возглавил семейное предприятие. Прем тоже планирует заняться бизнесом и открыть автосалон. В их доме не хватает только хозяйки, поскольку Кайлашнат, посвятив свою жизнь племянникам, так и не женился. Посовещавшись с родственниками, он решает подыскать Раджешу невесту, и его выбор падает на Пуджу — дочь друга его юности, ныне профессора университета, Сиддхарта Чодхури. Зная, что Раджеш всегда был против женитьбы, они договариваются отправиться на смотрины, не предупредив его. Так как профессор с семьёй как раз совершает паломничество к святому храму, они под этим же предлогом отправляются туда. Познакомившись, Раджеш и Пуджа соглашаются на брак. Но и Прем тоже наконец встречает девушку, которая заставляет его задуматься о женитьбе. Это Ниша (Мадхури Дикшит), сестра Пуджи. Семьи начинают приготовление к свадьбе, и у Према с Нишей появляется возможность чаще видеть друг друга. Однако никто из родственников не замечает их влюблённость.

После пышной свадьбы семьи наносят друг другу визиты, вскоре устраивают традиционный праздник благословения перед появлением ребёнка, а затем в доме появляется новорожденный. Прем и Ниша используют каждую возможность для флирта, и постепенно им становится ясно, как много они значат друг для друга. Поэтому, когда дядя заводит разговор о поисках невесты для Према и поручает это Пудже, Прем открывает ей свою тайну, и они вдвоём отправляются к Нише, чтобы договориться о свадьбе. Но в доме Чодхури происходит несчастный случай: Пуджа падает с лестницы и погибает. Два дома погружаются в траур, и свадьба Према в ближайшее время не планируется. Раджеш очень тяжело переживает смерть жены, теряет интерес к работе, и семейный врач начинает беспокоиться о его здоровье. Чтобы вывести его из этого состояния, врач предлагает Кайлашнату женить его во второй раз. Но поскольку трудно найти женщину, которая относилась бы к его ребёнку, как к родному, Сиддхарт предлагает ему в жёны Нишу, ведь лучшей матери для своего сына Раджешу не найти. Кайлашнат соглашается, а Прем даже не решается сказать о своих отношениях с Нишей. Он очень хочет опять видеть Раджеша счастливым и готов пожертвовать ради этого своим счастьем. Приехав домой, Сиддхарт сообщает Нише, что Кайлашнат хотел бы видеть её своей невесткой, и Ниша, думая, что речь идёт о браке с Премом, с радостью соглашается. Начинаются приготовления к свадьбе, во время которых Ниша узнаёт, что произошла ошибка. Она пытается всё объяснить родителям, но, увидев счастье на лицах Кайлашната и Раджеша, так и не решается. Однако то, что они с Премом пытались скрыть от всех, благодаря воле случая, становится известно во время свадьбы, и Раджеш уступает брату место жениха.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр, сценарист: Сурадж Барджатия
 Продюсеры: Ажит Кумар Барджатия, Камал Кумар Барджатия, Раджкумар Барджатия
 Оператор: Раджан Кинаги
 Композиторы: Рам Лакшман
 Автор стихов песен: Дев Кохли
 Хореография: Джай Бораде
 Художник: Биджон Дас Гупта
 Монтажёр: Мухтар Ахмед
 Песни за кадром исполняют: Лата Мангешкар, С. П. Баласубраманьям, , Удит Нараян, Шарда Синха, Шайлендр Сингх

Саундтрек

Награды 

Национальная кинопремия
 Лучший развлекательный фильм
 Лучшая хореография — Джай Бораде
Filmfare Awards
 Лучший фильм
 Лучший режиссёр — Сурадж Барджатия
 Лучшая актриса — Мадхури Дикшит
 Лучший сценарий — Сурадж Барджатия
 Специальный приз — Лата Мангешкар

Screen Weekly Awards
 Лучший фильм
 Лучший режиссёр — Сурадж Барджатия
 Лучшая актриса — Мадхури Дикшит
 Лучшая закадровая певица — Лата Мангешкар
 Лучший сценарий — Сурадж Барджатия
 Лучший монтаж — Мухтар Ахмед

Примечания

Ссылки 
 Инфо и фото на официальном сайте Салмана Хана (англ.)
 Фильм «Кто я для тебя?» на сайте uiowa.edu/~incinema

Музыкальные фильмы Индии
Фильмы-мелодрамы Индии
Фильмы Сураджа Барджатии
Фильмы Индии 1994 года
Фильмы-ремейки Индии
Полнометражные фильмы